Pawnee megye (Kansas)
Pawnee megye (Nebraska)
Pawnee megye (Oklahoma)